

Prénom 
 Jasper Fforde (né en 1961), écrivain britannique ;
 Jasper Johns (né en 1930), peintre et dessinateur américain ;
 Jasper Steverlinck, chanteur, guitariste et pianiste du groupe belge Arid.
 Jasper Tudor (vers 1431-1495), comte de Pembroke puis duc de Bedford ;
 Jasper van 't Hof (né en 1947), pianiste et claviériste de jazz néerlandais.
 Jasper Cillessen (né en 1989), footballeur néerlandais

Patronyme 
 Herbert Henri Jasper (1906-1999), neurobiologiste et neurologue québécois ;

Toponyme 
au Canada :
 Parc national de Jasper, en Alberta.
 Jasper, une municipalité au milieu de ce parc.
 Fairmont Jasper Park Lodge, un hôtel dans cette municipalité.

aux États-Unis :
 Jasper (Alabama), une ville américaine,
 Jasper, une ville américaine de l'Arkansas,
 Jasper (Floride)  
 Jasper (Géorgie)  
 Jasper (Indiana)  
 Jasper (Minnesota)  
 Jasper (Missouri)  
 Jasper (New York)  
 Jasper (Ohio)  
 Jasper (Oregon)  
 Jasper (Tennessee)  
 Jasper (Texas)  
 ,
  ,

Fiction 
 Jasper Beardley est un ami de Abraham Simpson dans la série d'animation Les Simpson.
 Jasper Cullen fait partie d'une famille de vampires dans Twilight.
 Jasper était le premier prénom donné à Tom.

Informatique 
En informatique, Jasper peut faire référence :
 au compilateur (moteur JSP) Jasper de Apache Tomcat ;
 au produit collaboratif Jasper Reports, qui vise à produire une solution logicielle open source de reporting ;
 à JasPer, implémentation open source du codec de compression graphique JPEG-2000 utilisant la transformée à ondelettes.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme